Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1943/44 werd beslist via de kampioenscompetitie met De Volewijckers als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Heerenveen, van de Oostelijke Heracles, LONGA van Zuid, en De Volewijckers en VUC van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid
Picus veranderde zijn naam naar De Spechten.

2Naar Zuid II (1945/46)

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1943/44
Competitievoetbal 1943/44